William Murdoch (1873–1912) skót hajóstiszt, a Titanic első tisztje
 William Murdoch (1754–1839) skót mérnök, a gázpalack feltalálója